Jerzy Zelnik – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
 Štefan Zelník – słowacki lekarz i polityk